De DAF T1600 is een vrachtauto die vanaf 1966 werd geproduceerd door de Nederlandse fabrikant DAF.

De trekker werd op 10 oktober 1966 afgeleverd aan de firma Pustjens in het Limburgse Echt en bleef in bedrijf tot 1986.
Het bedrijf werd opgericht in 1890. Toen de vrachtwagen zijn intrede deed, kocht men tot 1966 verschillende merken bedrijfswagens. Sinds 1996 koopt men nog uitsluitend DAF. Het bedrijf heeft er nu circa 20 in gebruik.

De verlengde cabine is geen standaard DAF product, maar de bestaande cabine werd door een extern bedrijf in overleg met de DAF-dealer verlengd. Op lange ritten kwam zij goed van pas als slaapgelegenheid. In 2013 werd met eigenaar Nock Pustjens overeengekomen om de trekker aan het DAF-museum te schenken. De trekker is gerestaureerd door vrijwilligers van het DAF-museum.

Specificaties 
 Model: DAF T1600 DA
 Type motor: dieselmotor
 Vermogen: 100 (SAE) pk bij 2500 tpm

T1600